Woolfolk steht für:

 Woolfolk (Alabama), ein Ort im Talladega County im US-Bundesstaat Alabama 

Woolfolk ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Woolfolk (1950–2022), US-amerikanischer Saxophonist
 Anita Woolfolk (* 1947), US-amerikanische pädagogische Psychologin